miejscowości w Bułgarii:
 Czawdarci – wieś w obwodzie Wielkie Tyrnowo
 Czawdarci – wieś w obwodzie Łowecz